Пётр Кропотов:
 Кропотов, Пётр Андреевич (1736 или 1737—1790) — русский писатель.
 Кропотов, Пётр Николаевич (1894 — ?) — деятель советских спецслужб, руководитель научно-технической разведки в ИНО ГУГБ НКВД.